Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Denemarken.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 19x Brøndby IF
 13x Fortuna Hjørring
 1x HB Køge
 1x Odense BK

Voetbal in Denemarken
Deelnemers UEFA-toernooien